

Cinéma 
  est un film américain réalisé par Edmond Angelo en 1952 ;
 Breakdown ou en version originale Freeway Maniac est un film américain réalisé par Paul Winters en 1989 ;
 Breakdown est un film américain réalisé par Jonathan Mostow en 1997 ;

 Breakdown est un court-métrage canadien réalisé par Robert Anderson en 1951 ;
 Breakdown est un court-métrage américain réalisé par Jeffrey W. Byrd en 1997 ;
 Breakdown est un court-métrage canadien réalisé par John Bolton en 2006.

Télévision 
 Breakdown est un téléfilm britannique diffusé en 1976.

Musique 
 Breakdown est un groupe de hardcore new-yorkais fondé en 1986 ;
 Breakdown est une chanson de l'artiste-interprète américaine Mariah Carey sortie en single en 1998 ;
 Break Down / Break your name / Summer Revolution est un single du groupe japonais AAA sorti en 2009.

Divers 
 Breakdown est un jeu vidéo Xbox édité par Namco en 2004.
 Concept psychanalytique créé par Laufer.
 Breakdown est une chanson du groupe de visual kei Girugämesh
 Breakdown est un personnage de l'univers de fiction des Transformers
Breakdown est un technique utilisé dans les sous-genres du Hardcore moderne.

Homonymie de titre